146 steht für:
 146 n. Chr.
 BAe 146 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 Alfa Romeo 146, italienisches Auto
 U 146, deutsches U-Boot
 Baureihe 146, Lokomotivbaureihe, siehe Bombardier Traxx

Siehe auch: